Lucie Hradecká era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Il singolare del torneo di tennis Open GDF SUEZ Nantes Atlantique 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Alison Riske che ha battuto in finale Iryna Brémond 6–1, 6–4.

Teste di serie

  Pauline Parmentier (secondo turno)
  Heather Watson (quarti di finale)
  Alizé Cornet (semifinali)
  Stéphanie Foretz Gacon (quarti di finale)

 Iryna Brémond (finale)
 Valerija Savinych (quarti di finale)
 Arantxa Parra Santonja (quarti di finale)
 Aleksandra Panova (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Open GDF SUEZ Nantes Atlantique 2011